Schloss Immendingen steht für:

 Oberes Schloss (Immendingen)
 Unteres Schloss (Immendingen)